Rozgrywki radzieckiej pierwszej grupy w sezonie 1948 były dziesiątymi w historii radzieckiej pierwszej ligi. W rozgrywkach wzięło udział czternaście drużyn, w tym jedna, która awansowała z drugiej ligi – Lokomotiw Moskwa. Mistrzowski tytuł po raz trzeci wywalczyła drużyna CDKA Moskwa. Królem strzelców ligi został Siergiej Sołowjow z Dinama Moskwa, który zdobył 25 goli.

Tabela

Nagrody

Przypisy

Bibliografia 
 Profil w bazie Football Facts 
 Profil w bazie Wild Stat 
 Profil w bazie RSSSF 

1948 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Związku Radzieckim
1948 w Europie
ZSRR w XX wieku